Skellig désigne :

 Le Skellig, langoustier à voûte à voiles, de Douarnenez.
 Les Îles Skellig en Irlande : Little Skellig et Skellig Michael.
 Les petits voiliers du type Skellig, inspirés des gréements traditionnels et construits près du Golfe du Morbihan depuis les années 2000.